Zenith (sat)
 Zenith (glazbenik)